Heroes: Legend of the Battle Disks () ist eine japanische Zeichentrickserie, die 2015 produziert wurde.

Produktion und Veröffentlichung 
Der Anime wurde von Asahi Production produziert. Masahiro Hosoda führte Regie. Das Drehbuch schrieb Junki Takegami. Die Produzenten waren Hiroaki Taneoka und Kosuke Harada. Die Musik der Serie komponierte Tomohisa Ishikawa. Die Serie lief von 23. November 2015 bis 9. Dezember 2015.

Synchronisation

Episodenliste

Weblinks 
 Eintrag bei Anime News Network (englisch)
 

Zeichentrickserie
Fernsehserie der 2010er Jahre
Weltraum im Film
Fernsehserie (Kanada)